Flachsröste bezeichnet:

 Flachsröste, eine Anlage zur Gewinnung von Pflanzenfasern aus Flachs, siehe Flachsrotte
 Flachsröste, ein Verfahren zur Gewinnung von Pflanzenfasern aus Flachs, siehe Röste